Chris Young  – cantante statunitense
Chris Young  – album di Chris Young
Chris Young  – giocatore di baseball statunitense nato nel 1983
Chris Young  – giocatore di baseball statunitense nato nel 1979
Chris Young  – attore statunitense

Altre voci
Christopher Young  – compositore statunitense